Frank Morgan (acteur), een Amerikaans acteur
 Frank Morgan (musicus) (1933-2007), een Amerikaanse jazzsaxofonist